Гран-при Австрии 2021 года (официально ) — девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2021 года. Прошёл 2—4 июля на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Это был 35-й Гран-при Австрии в истории, 34-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1», и также второй из двух этапов подряд, которые проходили на одной трассе.

Поул второй раз подряд на этой трассе взял Макс Ферстаппен на Red Bull, четвёртый раз в сезоне и седьмой в карьере.

Гонку также выиграл Макс Ферстаппен, завоевав впервые в своей карьере «большой шлем»: поул, победа, быстрый круг и лидирование от старта до финиша.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды 
В первой сессии в трёх командах ехали пятничные пилоты: в Alpine  заменил Фернандо Алонсо, в Alfa Romeo Каллум Айлотт сменил Антонио Джовинацци, а в Williams Рой Ниссани сменил Джорджа Рассела.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +52…51 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:08,746
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…22 °C, трасса +34…36 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:06,200, поставлен на 62 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт трассы Ред Булл Ринг — (проект Шпильберг)

Гран-при Австрии
Июль 2021 года
Спорт в Австрии в 2021 году